«Отчаянные домохозяева» () — австралийский телесериал, премьера которого состоялась 2 сентября 2012 года на канале «Nine Network».

В ролях 
 Дельта Гудрем — Иззи Дрейфус
 Фирасс Дирани — Джастин Байни
 Гайтон Грантли — Кейн Альберт
 Риз Малдун — Марк Оливер
 Гари Свит — Льюис Краб
 Анна МакГахэн — Люси Краб (сезоны 1 до 3)
 Джулия Моррис — Джемма Краб
 Натали Салеева — Аби Альберт
 Джорджия Флуд — Фиби Краб (сезоны 1 до 3)
 Тим Кэмпбелл — Том Паркер (сезоны 1 и 2)
 Лиа Де Низ — Никола Панас (сезоны 1 и 2)
 Линкольн Льюис — Нед (3 сезон)
 Рэйчел Гриффитс — Белль Краб (3 сезон)
 Даррен МакКаллен — Алекс Ларден (начиная с третьего сезона)
 Джастин Кларк — Ив (начиная с четвёртого сезона)

Эпизоды

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы Австралии 2010-х годов
Драматические телесериалы Австралии
Программы телеканала Nine Network
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ЛГБТ-тематики Австралии